PPRI peut signifier :

 Plan de prévention du risque inondation
 Plan de prévention du risque incendie

Sigle de 4 caractères